Constança de Sicília (1249 - 1302) reina consort d'Aragó i de València, comtessa de Barcelona (1276-1285) i reina de Sicília (1282-1302),
 Constança de Sicília i de Caríntia, (1324 - 1355), infanta de Sicília i regent de Sicília (1352-1354).
 Constança I de Sicília (1154 - 1198) esposa d'Enric VI del Sacre Imperi Romanogermànic, coreina de Sicília.
 Constança de Sicília (reina de Xipre) (1303 – 1344), reina consort de Jerusalem. de Xipre i posteriorment d'Armènia.